Людвіг ван Бетховен (16 грудня 1770, Бонн — 26 березня 1827, Відень) — німецький композитор і піаніст, останній представник «віденської класичної школи».
 Як Бетховен — драматичний фільм 2006 року.
 1815 Бетховен (1815 Beethoven) — астероїд головного поясу.
 Бетховен 5 (англ. Beethoven's 5th) — американська сімейна кінокомедія 2003 року.